Јоже Хорват је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1977. || То со гади || Бране
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату || Френк
|-
| 1988. || P.S. Post Scriptum || Млади глумац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Сладке сање || Теткин муж
|-
| 2002. || Зујање у глави || Мезнар
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци